Centimorgan, een eenheid uit de genetica
Morgan (automerk), een automerk
Morgana of Morgan le Fay, figuur uit de mythologie en legendes
Morgan (paard), een paardenras
Morgan (orka), een bekende orka
Morgan (voornaam), een jongens- en meisjesnaam
Morgan (band), een band uit de jaren zeventig
Morgan (2016), een Brits-Amerikaanse film uit 2016 onder regie van Luke Scott
JPMorgan Chase, een Amerikaanse bank  
J.P. Morgan Chase Tower (Houston), torengebouw in Houston (VS), voltooid in 1982.
JPMorgan Chase Building (Houston), torengebouw in Houston (VS), voltooid in 1929.

Plaatsen in de Verenigde Staten
Morgan (Georgia)
Morgan (Minnesota)
Morgan (Texas)
Morgan (Utah)

Personen met de achternaam Morgan
Henry Morgan (1635 - 1688), Engels piraat;
John Pierpont Morgan (1837-1913), Amerikaanse bankmagnaat
John Pierpont Morgan jr. (1867-1943), zoon van John Pierpont Morgan, Amerikaans filantroop
Thomas Hunt Morgan (1866 - 1945), Amerikaans geneticus en embryoloog;
Frank Morgan (1890 - 1949), Amerikaans acteur;
Harry Morgan (1915 - 2011), Amerikaans acteur;
Michèle Morgan (1920 - 2016), Frans filmactrice;
Jason Morgan (1935), Amerikaans geofysicus;
Richard Morgan (1965), Brits sciencefictionschrijver.
J.P. Morgan (striptekenaar), Amerikaanse striptekenaar

Welshe achternaam